Józef Rzepka (1899–1939) – obrońca Poczty Polskiej w Gdańsku, rozstrzelany przez Niemców
 Józef Rzepka (1913–1951) – kapitan Armii Krajowej, członek IV Zarządu WIN-u, stracony w więzieniu mokotowskim
 Józef Rzepka (ur. 1956) – polski polityk, burmistrz miasta Brzozów